Osoby o tym nazwisku:
 Michaił Ryżak – radziecki piłkarz wodny, olimpijczyk
 Inne:
 Ryżniak błotny, ryżak – gatunek gryzonia